

Botanica
 Kako o anche caco –  frutto dell'albero del kaki.

Fumetti
Kako fumetto seriale creato da Flora Graiff e pubblicato da Linus e Snoopy.

Giappone
Principessa Kako di Akishino seconda figlia del Principe Akishino e della Principessa Akishino membro della famiglia reale giapponese.
Distretto di Kako, uno dei distretti della prefettura di Hyōgo, in Giappone.
Kako, incrociatore pesante della Marina imperiale giapponese, entrato in servizio a metà degli anni venti